Albino Pighi (1903-1971) – atleta italiano, specialista del getto del peso e del lancio del disco
 Giorgio Pighi (1949) – politico, avvocato e docente italiano
 Giovanni Battista Pighi (1898-1978) – latinista, accademico e poeta italiano